Brentwood är ett distrikt i Storbritannien. Det ligger i grevskapet Essex och riksdelen England, i den sydöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden London. Distriktet har 68 456 invånare (2001).

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Orter (settlements) och civila socknar (civil parishes)

Orter
Brentwood, Childerditch, Great Warley, Hutton, Little Warley, Pilgrims Hatch, Shenfield, South Weald, Warley

Civila socknar
 Blackmore, Hook End and Wyatts Green, Doddinghurst, Herongate and Ingrave, Ingatestone and Fryerning, Kelvedon Hatch, Mountnessing, Navestock, Stondon Massey, West Horndon

Källor 

 
Englands distrikt
Essex